Little Italy (engelska för Lilla Italien) är det allmänna namnet på en etnisk enklav som är befolkad (eller tidigare befolkades) av italienare eller av personer av italiensk börd. Det kan också vara namnet på en specifikt italiensk stadsdel som i de här städerna:

Lista över olika Little Italy

Kanada
Little Italy, Calgary, i Alberta
Little Italy, Edmonton, i Alberta
Little Italy, Hamilton, i Ontario
Petite Italie, Montréal, i Québec
Little Italy Ottawa, i Ontario
Little Italy, Toronto, i Ontario
Little Italy Vancouver, i British Columbia
Little Italy, Winnipeg, i Manitoba
Little Italy (Windsor, Ontario), i Ontario

Irland
Italian Quarter, Dublin

Storbritannien
Little Italy i Bedford
Little Italy, Hoddesdon, i Hertfordshire
Little Italy, Liverpool i Liverpool
Clerkenwell i London var känt som Little Italy.
Ancoats i Manchester var känt som Little Italy

Sverige
Little Italy, Göteborg

USA
South Philadelphia i Philadelphia, Pennsylvania
Brier Hill i Youngstown, Ohio
Little Italy, Baltimore, i Maryland
Little Italy, Bridgeport, i Connecticut
North End, Boston, i Massachusetts
Little Italy, The Bronx, i New York City
Little Italy, Cleveland, i Ohio
Little Italy, Chicago, i Illinois
The Hill i Saint Louis, Missouri
Little Italy, Hartford, i Connecticut
Little Italy, Manhattan, i New York City
Little Italy, Niagara Falls, i New York
Little Italy (Omaha), i Nebraska
Little Italy, Paterson, i New Jersey
Little Italy, San Diego, Kalifornien
Little Italy, Syracuse, i New York
Little Italy, Wilmington, i Delaware
Little Italy, Altoona, i Pennsylvania
Little Italy, Connellsville, i Pennsylvania
Little Italy, New Haven, i Connecticut
Little Italy, Buffalo, i New York
Little Italy, Waterbury, i Connecticut
Bensonhurst, Brooklyn, i New York City
Federal Hill i Providence, Rhode Island
North Beach, San Francisco, Kalifornien

Andra italienska kvarter
Några italienska kvarter/områden kan ha andra namn, men är benämns "Little Italy" i vardaligt tal. Dessa är:

Australien
Little Italy, Melbourne
Norton Street, Sydney, en förort till Leichhardt, Sydney.
 Ramsay Street, Haberfield
Campbelltown/Athelstone, i South Australia
New Farm, Queensland

Brasilien
Mooca, São Paulo
Bexiga, São Paulo

Mexiko
Chipilo, Puebla
Colonia Manuel Gonzalez, Veracruz
Gutierrez Zamora, Veracruz
Colonia Diez Gutierrez, San Luis Potosi
San Pedro Garza García (Monterrey), Nuevo Leon

Kanada
Bridgeland, Calgary, Alberta
Città Italiana, inkluderat hela distriktet St. Leonard (borough) i Montreal, Quebec 
Via Italia, Montreal
LaSalle (borough), ett distrikt i Montreal med högt invånarantal med italiensk härkomst
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, tt prominent italienskt distrikt i Montreal
Corso Italia, ett prominent italienskt område i Toronto

Chile
Capitan Pastene, nordvästra Temuco

Storbritannien
Clerkenwell, London
Ancoats, Manchester

USA

North Beach, San Francisco, Kalifornien
Bensonhurst, Brooklyn, New york
Little Italy, San Diego, Kalifornien
Spaghetti Hill, Monterey, Kalifornien
Thompsonville (Enfield), i Connecticut
Town Plot i Waterbury, Connecticut
Wooster Square i New Haven, Connecticut
Taylor Street Archives, Chicago, IL, anlöpningshamn för Chicagos italienamerikaner
Heat of Little Italy, Chicago, Illinois
Little Sicily, Chicago, Illinois
Bridgeport, Chicago, Illinois
Des Moines, Iowa, South Des Moines är ett italienskt område
Independence, Louisiana
Little Italy, Baltimore, Maryland
North End, Boston, Massachusetts
Columbus Park, Kansas City, Missouri
The Hill, St. Louis, Missouri
North East, Kansas City, Missouri, tidigare Columbus Square
Little Italy, Omaha, Nebraska
Seventh Avenue, Newark, New Jersey
Varick Street, Utica, New York
Dominick Street, Rome, New York
East Rochester, New York, benämns "Little Italy of Rochester" fastän diskussioner finns om att döpa Midtown till "Little Italy"
North Side, Buffalo, New York, dock användes namnet "Little Italy" för västra delen (West Side) av staden
Schenectady, New York, föreslogs att heta "Little Italy" av Hillary Clinton
Utica, New York, East Side betraktades vara stadens "Little Italy"
Brier Hill, Youngstown, Ohio
Italian Village (Columbus), Ohio
Italian Market (Philadelphia), Pennsylvania
Bloomfield (Pittsburgh), Pennsylvania
Federal Hill, Providence, Rhode Island
Johnston, Rhode Island, har den procentuellt sett största delen italienamerikaner i hela landet

Andra användningar
Lady Gagas musikvideo "Eh Eh (nothing else I can say)" filmades i Little Italy på Manhattan.
I TV-serien Police Squad! med Leslie Nielsen och filmserien Den nakna pistolen brukade skaparna arbeta in en referens med en polisbil som körde genom "Little Italy" i staden.

Maggiano's Little Italy
In Little Italy, film från 1909 regisserad av D.W. Griffith